Осипово — посёлок в Парабельском районе Томской области России. Входит в состав Старицинского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в центральной части Томской области, на правом берегу реки Чузик, на расстоянии примерно 125 километров (по прямой) к юго-западу от села Парабель, административного центра района. Абсолютная высота — 72 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как континентальный, с тёплым коротким лесом и морозной и продолжительной зимой.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 100 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из трёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Парабельского района